Михаи́л Щети́нин:
 Щетинин, Михаил Вадимович (род. 2005) — российский футболист.
 Щетинин, Михаил Иванович (1824—1886) — российский художник мозаичист, академик Императорской Академии художеств.
 Щетинин, Михаил Павлович (род. 1953) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Щетинин, Михаил Петрович (1944—2019) — советский и российский педагог.